Chiozza – frazione di Scandiano
 Chris Chiozza – cestista statunitense
 Luigi Chiozza – chimico e imprenditore italiano
 Venere di Chiozza – idolo in pietra risalente al periodo paleolitico superiore
 Stazione di Chiozza – fermata ferroviaria della ferrovia Reggio Emilia-Sassuolo